Bracki Rauchbock – piwo fermentacji dolnej w stylu dymionego koźlaka uwarzone jednorazowo przez Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie według receptury zwycięskiego piwa w Konkursie Piw Domowych w Żywcu Birofilia 2012. Ekstrakt brzeczki nastawnej wynosi 16,0%, zawartość alkoholu w gotowym piwie to 6,5% obj.

Profil piwa 
Bracki Rauchbock to piwo w stylu koźlaka dymionego. Styl ten zawiera wszelkie cechy piw typu koźlak. Różnicą w stosunku do klasycznych koźlaków jest użycie słodów dymionych, wędzonych. Nadają one piwu charakterystycznego rysu dymno-roślinnego lub wędzonego. Profil aromatyczno-smakowy Brackiego Rauchbocka zbudowany jest z nienachalnych, szlachetnych dymno-melonowych nut. Na drugim planie wyczuwalny jest smak i aromat wędzonej śliwki. Dobrze zaznaczone są słody monachijskie i pilzneńskie, stanowiące fundament smakowy piwa. Posmak jest półwytrawny o zabarwieniu roślinno-drzewnym. Mimo znacznej zawartości alkoholu nie jest on wyczuwalny. Piwo jest łagodne, dobrze skomponowane i rozgrzewające.
Piwo oparte zostało o oryginalną recepturę domową Andrzeja Milera, która dostosowana została do wielkości przemysłowej. Użyto 7 słodów: monachijskiego, pilzneńskiego, dymionego, biscuit, melanoidynowego, caramunich i caraaroma. Słody sprowadzone zostały z trzech różnych słodowni w Niemczech i Belgii. Chmiele pochodzą z Niemiec i Czech, natomiast drożdże Wyeast Munich Lager sprowadzone zostały z USA.

Historia 
W ramach Festiwalu Birofilia w Żywcu rozegrany został po raz dziesiąty Konkurs Piw Domowych w dziesięciu kategoriach: Bitter, Dry Stout, Pils niemiecki, Witbier, Hefeweizen,(pszeniczne), California common, American India Pale Ale, Rauchbock (koźlak dymiony), Belgijskie ciemne mocne ale (Quadrupel), Barleywine. Do konkursu zgłoszono łącznie 371 piw. Najlepsze piwa w poszczególnych kategoriach konkurowały następnie do tytułu Grand Champion. Wyboru dokonała sześcioosobowa grupa składająca się wyłącznie z zagranicznych sędziów piwnych w składzie: Stan Hieronymus (BJCP, USA), Don Jeffrey (Brain Brewery, Walia), Bruno Reinders (Browar Mort Subite, Belgia), Conrad Seidl (Bierpapst, Austria), Martin Zuber (Browar Paulaner, Niemcy). Za najlepsze uznali oni piwo w stylu dymiony koźlak czyli Rauchbock uwarzone przez Andrzeja Milera – piwowara amatora ze Szczecina. Główną nagrodą w konkursie przyznawaną przez Grupę Żywiec jest przemysłowe warzenie zwycięskiego piwa w Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie. Piwo Andrzeja Milera to czwarte piwo warzone jako Grand Champion w Cieszynie. Pierwszym był Bracki Koźlak Dubeltowy autorstwa Jana Krysiaka, drugim Brackie Pale Ale belgijskie według receptury Doroty Chrapek, trzecim Bracki Grand Champion Birofilia 2011 czyli piwo w stylu kolońskim.

Warzenie Brackiego Grand Championa Birofilia 2011 rozpoczęło się 8 września 2012 r. przy udziale Dominika Szczodrego, głównego piwowara Brackiego Browaru Zamkowego oraz Andrzeja Milera, laureata tytułu Grand Champion. Uwarzonych zostało 67500 litrów piwa.

Dystrybucja 
Bracki Rauchbock dystrybuowany jest w sieci delikatesów Alma, Spar, w specjalistycznych sklepach z piwem oraz w niektórych restauracjach i pubach w całej Polsce, m.in. w Piwiarniach Warki. Sprzedaż podobnie jak poprzednich Grand Championów rozpoczęła się 6 grudnia o godzinie 18.00. Oficjalna premiera prasowa piwa odbyła się w warszawskim klubie Sketch.

Zobacz też 
 Style piwa
 Bracki Koźlak Dubeltowy, Brackie Pale Ale belgijskie, Bracki Grand Champion Birofilia 2011 - zwycięskie piwa na konkursie piw domowych w Żywcu, warzone w Brackim Browarze Zamkowym

Przypisy 

Polskie piwa